Дхарме́ндра (настоящее имя Дхарам Сингх Деол, ; ) — индийский ,  и политик. Обладатель Падма Бхушан, третьей по величине гражданской награды в Индии, а также нескольких премий за вклад в индийский кинематограф.

Биография 
Родившийся в консервативной семье сикхов в деревне Насрали (по словам его сына Санни Деола, их семья не сикхи, а принадлежит к движению арья самадж), Дхармендра мог только мечтать сниматься в фильмах. Однако он был очарован ими с самого детства. Женившись по выбору родителей в 19 лет, он устроился работать в американскую сверлильную компанию. Позже он принял участие в конкурсе журнала Filmfare, ищущего новые лица для кино. Продюсер Арджун Хингорани поверил в него и подписал с ним контракт на фильм «И жизнь, и сердце — для тебя» за ничтожную сумму — 51 рупию, ежедневный завтрак с чаем и тостом в местном кафе. 

Фильм не имел успеха, но дал ему необходимый старт. В начале шестидесятых у него был небольшой выбор ролей: он подписывал контракты на ориентированные на героинь фильмы вроде «Заключенная» (1963, в главной роли Нутан), «Ирония судьбы» (1962, с Малой Синха) и Main Bhi Ladki Hoon (1964, с Миной Кумари). На этом же этапе Дхармендра также согласился сыграть героя второго плана в «Эра любви» (1964), где главные роли сыграли суперзвезда Раджендра Кумар и королева красоты Сайра Бану. Затем были роли в фильмах «Реальность» (1964), «Тени» (1965) и «Материнская любовь» (1967). К этому времени Дхармендра уже стал достаточно известен и образовал успешную экранную пару с популярной актрисой Миной Кумари, вместе они снялись в 7 кинолентах. Их фильм «Цветок и камень» (1966) стал золотым хитом. Примерив на себя роль преступника, Дхармендра слил воедино мужественность и нежность и получил массу поклонниц. В том же году в фильме «Анупама» Дхармендра сыграл роль бедного, но уважающего себя писателя, вдохновляющего подавленную Анупаму (Шармила Тагор) отстаивать свои права. В этом фильме он был довольно сдержан и натурален.

На вершине успеха Дхармендра решил стать продюсером чувственного фильма Satyakam с Ришикешем Мукхерджи в качестве режиссёра. Он сыграл прямого человека, жившего и погибшего за правду. Несмотря на то, что это была одна из самых лучших ролей, когда-либо сыгранных Дхармендрой, фильм стал коммерческим провалом. Возможно, благодаря этому провалу и появлению нового феномена по имени Раджеш Кханна, Дхармендра погрузился в полностью развлекательные фильмы вроде драмы с местью «Разрушенная жизнь» (1970) и саги «Моя родина» (1971). 

Очень большим его плюсом было то, что он — один из немногих актёров сумел удержать голову над водой, несмотря на волны, которые всколыхнул Раджеш Кханна. Более того, для карьеры Дхарама нашёлся магический эликсир — Хема Малини. Романтическая пара Дхармендра-Мину Кумари выдохлась гораздо раньше, после разочаровавших публику фильмов Chandan Ka Palna (1967) и «Приют весны» (1968). Несмотря на то, что Аша Парекх и Шармила Тагор также сформировали с ним удачные пары, именно связь Дхармендра—Хема Малини оказалась тем самым так нужным порохом.

В 2007 году Дхармедра вернулся в кино после четырёхлетнего перерыва в качестве актёра второго плана в фильмах Life in a… Metro и Apne, которые оба имели коммерческий успех. 

В 2011 году он снялся в фильме «Сумасшедшая семейка» вместе с сыновьями Санни и Бобби, а затем в его сиквеле, который провалился в прокате. С середины 2010-х актёр чаще снимается в фильмах на панджаби. В 2014 году он сыграл двойную роль в фильме Double Di Trouble вместе Гиппи Гревалом, а также — в фильме Jora 10 Numbaria в 2017 году. Оба фильма имели коммерческий успех.

Личная жизнь 
Его первой женой была Пракаш Каур, они поженились в 1954 году в возрасте 19 лет. 

Считается, что на съемках фильма «Месть и закон» (1975),  актёр полюбил актрису Хему Малини, хотя они снимались вместе и раньше («Любимый Раджа» 1972 год, «Зита и Гита» 1972 год). Хема Малини стала его второй супругой. Когда первая жена отказалась давать развод, Дхармендра принял ислам, и по законам этой религии взял себе вторую жену, не разводясь с первой. 

От первого брака у него есть два сына: Санни и Бобби, оба — успешные актёры, и две дочери: Вижита и Аджита. От второго брака с Хемой Малини имеет двух дочерей: Эшу, ставшую актрисой, и Ахану.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Сайт Деолов
 Видеосайт Деолов на Youtube

Лауреаты Filmfare Awards
Члены Индийской народной партии
Актёры-политики
Депутаты Лок сабхи